MTV Europe Music Award в номінації «Найкращий новий виконавець» — одна з чотирьох оригінальних загальних нагород, що що присуджується з першої церемонії MTV Europe Music Awards в 1994 році. Спочатку категорія називалася Найкращий проривний виконавець, тимчасово мала назву Звучання майбутнього у 2006 році, а переможця обрала музична індустрія. У 2007 році категорія включала тільки європейських виконавців, обраних глядачів в кожному регіоні Європи, відсіюючи щоденно артиста з найменшою кількістю голосів за нього, і переможець наживо виступав на ЕМА. 2008 року нагорода була знову перейменована, цього разу отримавши свою нинішню назву.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані першими і виділені жирним.

 † позначає переможця в премії .
 ‡ позначає номінанта в премії  того ж року.

1990-ті

2000-ті

2010-ті

Примітки 

MTV Europe Music Awards
Нагороди, засновані 1994